Мальцевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кемеровская область
 Мальцевское сельское поселение — входит в Юргинский район

Курганская область
 Мальцевское сельское поселение — входит в Шадринский район

Мордовия 
 Мальцевское сельское поселение входило в Торбеевский район. Впоследствии поглощено Варжеляйским сельским поселением.

Смоленская область
 Мальцевское сельское поселение — входит в Гагаринский район
 Мальцевское сельское поселение — входит в Сычёвский район